Lokri ( ‚Gemeinde der Lokrer‘, ) ist eine Gemeinde des Regionalbezirks Fthiotida in der Region Mittelgriechenland.

Die Gemeinde Lokri wurde durch die Zusammenlegung der ehemaligen Gemeinden und jetzigen Gemeindebezirke Atalandi, Dafnousia, Malesina und Opoundia auf Grund des Kallikratis-Gesetzes aus dem Jahr 2010 gebildet. Gemeindesitz ist die Kleinstadt Atalandi. Benannt wurde die Gemeinde nach der antiken Landschaft Lokris und auf dem Gemeindelogo ist Aias der Lokrer dargestellt.

Gliederung 
Seit dem 1. Januar 2011 gliedert sich Lokri in vier Gemeindebezirke, die vier Stadtbezirke (dimotiki kinotita) und elf Ortsgemeinschaften (topiki kinotita) umfassen, die eigene lokale Vertretungen wählen. Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Gemeindebezirk Atalandi –  – 8.267
 Stadtbezirk Atalandi –  – 5.199
 Atalandi –  – 4.978
 Agios Vlasios –  – 0
 Kloster Agion Anargyron –  – 7
 Palirrhia –  – 36
 Skala –  – 178
 Ortsgemeinschaft Exarchos –  – 699
 Ortsgemeinschaft Kalapodi –  – 444
 Ortsgemeinschaft Kyparissi –  – 194
 Kyparissi –  – 184
 Evkalyptos –  – 10
 Ortsgemeinschaft Kyrtoni –  – 445
 Ortsgemeinschaft Megaplatanos –  – 418
 Ortsgemeinschaft Tragana –  – 868
 Tragana –  – 864
 Mikrovivos –  – 4
 Gemeindebezirk Dafnousia –  – 3.629
 Stadtbezirk Livanates –  – 2.559
 Ortsgemeinschaft Arkitsa –  – 939
 Arkitsa –  – 840
 Agia Ekaterini –  – 31
 Agios Nikolaos –  – 26
 Kalypso –  – 11
 Melidoni –  – 23
 Pounara –  – 8
 Ortsgemeinschaft Goulemi –  – 131
 Gemeindebezirk Opoundia –  – 3.201
 Stadtbezirk Martino –  – 1.923
 Martino –  – 1.916
 Metallio Tsoukkas –  – 7
 Ortsgemeinschaft Larymna –  – 1.278
 Larymna –  – 883
 Lagonisi –  – 22
 Metallia –  – 373
 Ortsgemeinschaft Moroni –  – 528
 Gemeindebezirk Malesina –  – 4.526
 Stadtbezirk Malesina –  – 4.427
 Malesina –  – 3.833
 Theologos –  – 499
 Lekouna –  – 3
 Mazi –  – 90
 Kloster Agios Georgios –  – 2
 Ortsgemeinschaft Proskynas –  – 99

Weblinks

Einzelnachweise 

Gemeinde in Mittelgriechenland